

Cinema
The Primrose Path – film del 1915 diretto da Lawrence Marston
The Primrose Path – film del 1925 diretto da Harry O. Hoyt
The Primrose Path – film del 1931 diretto da William A. O'Connor
The Primrose Path – film del 1934 diretto da Reginald Denham

Letteratura
The Primrose Path – romanzo di Bram Stoker